Гюйо () — французская фамилия.

Известные носители:

 Гюйо, Арнольд Генри (1807—1884) — швейцарско-американский геолог и географ.
 Гюйо, Жан Мари (1854—1888) — французский философ и поэт.
 Гюйо, Ив (1843—1928) — французский политический деятель.
 Гюйо, Клод Этьен (1769-1837) — французский генерал (гвардейской кавалерии).
 Гюйо, Луи-Жан (1905—1988) — французский кардинал.
 Гюйо, Рене (1882—?) — французский стрелок.
 Гюйо, Этьен (1767—1807) — французский генерал (армейской кавалерии).
 Гюйо-Дефонтен, Пьер Франсуа (1685—1745) — французский писатель.

Топонимы 
 Гюйо — ударный кратер на обратной стороне Луны.